Oude Sint-Salviuskerk (Limbricht)
Nieuwe Sint-Salviuskerk te Limbricht